ŽNL Šibensko-kninska u sezoni 2017./18. predstavlja ligu četvrtog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva.   
U ligi sudjeluje devet klubova.  Prvak lige je postala momčad "Vodica", koja je izborila i kvalifikacije za 3. HNL - Jug.

Sudionici 
 DOŠK -  Drniš
 Janjevo - Kistanje
 Mihovil - Šibenik
 Mladost - Tribunj
 Rudar - Siverić, Drniš
 SOŠK - Skradin
 Šibenik II - Šibenik 
 Vodice - Vodice
 Zagora II - Unešić

Ljestvica 

 "SOŠK" iz Skradina odustao uoči proljetnog dijela sezone

Rezultati 
Izvori: sportnet.hr   
Ažurirano: 14. lipnja 2018.

Najbolji strijelci 
Strijelci 10 i više pogodatka:

Poveznice 
 ŽNL Šibensko-kninska
 3. HNL – Jug 2017./18.
 1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 2017./18.
 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2017./18.
 1. ŽNL Zadarska 2017./18.
 forum sportnet.hr, 1.ŽNL Šibensko-kninska 
 facebook.com, 1. ŽNL Šibensko-kninska 
 Šibenski portal, šport
 Šibenik IN, nogomet

Izvori 
 forum sportnet.hr, 1.ŽNL Šibensko-kninska, objave od 20. rujna 2017. na dalje, pristupljeno 30. studenog 2017. 
 rsssf.com, Hrvatska 2017./18., 1. ŽNL - 5. rang 
 facebook.com, 1.znl.sibensko.kninska, ŽNL Šibensko-kninska 2017./18., ljestvica, objavljeno 25. svibnja 2018., preuzeto 14. lipnja 2018. 
 facebook.com, 1.znl.sibensko.kninska, ŽNL Šibensko-kninska 2017./18., rezultatska križaljka, objavljeno 31. svibnja 2018., preuzeto 14. lipnja 2018. 
 

 

2017-18
Šibensko-kninska